Dammartin steht für:

 Grafschaft Dammartin und das dort ansässige Grafengeschlecht
 Kanton Dammartin-en-Goële, Kanton im Département Seine-et-Marne

Gemeinden in Frankreich:
 Dammartin-en-Goële, im Département Seine-et-Marne
 Dammartin-Marpain, im Département Jura
 Dammartin-sur-Meuse, im Département Haute-Marne
 Dammartin-en-Serve, im Département Yvelines
 Dammartin-les-Templiers, im Département Doubs
 Dammartin-sur-Tigeaux, im Département Seine-et-Marne

Dammartin ist der Name folgender Personen:
 Guy de Dammartin (1340/1345–1398), französischer Architekt und Bildhauer
 Rainald I. von Dammartin (Rainald von Boulogne; um 1165–1227), Graf von Boulogne, Dammartin, Aumale und Mortain
 Simon von Dammartin († 1239), Graf von Aumale und Ponthieu

Siehe auch:
 Rainald II. (Dammartin) (Rainald von Trie; † 1316), Herr von Trie und Graf von Dammartin